

Ольшевек — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшевек — село в гміні Бранськ Більського повіту Підляського воєводства